

Toponyme

États-Unis 
 Pine Hill (Alabama) ;
 Pine Hill (New Jersey) ;
 Pinehill (Nouveau-Mexique) ;
 Pine Hill (New York).

Nouvelle-Zélande 
 Pine Hill, banlieue de la cité de Dunedin dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis